Bassline est un terme anglophone signifiant  utilisé en musicologie. Le mot peut également désigner :

 Bassline, genre musical associé au UK garage
 Bassline, chanson de Chris Brown, sortie en 2012

Homonymie